Die Liqui Moly Open Karlsruhe 2019 waren ein Tennisturnier der Damen in Karlsruhe. Das Sandplatzturnier der Kategorie Challenger war Teil der WTA Challenger Series 2019 und fand vom 29. Juli bis 4. August 2019 auf der Anlage des TC Rüppurr statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Liqui Moly Open Karlsruhe 2019 fand am 28. Juli 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Challenger Series 2019
Tennisturnier in Karlsruhe